S/S Diana kan syfta på:

 S/S Hernösand, byggd 1856, 1866 omdöpt till Pohjola, 1868 omdöpt till Hudiksvall, 1882 omdöpt till Diana, 1910 avfört ur skeppsregistret och använt som logementsfartyg.
 S/S Balder, byggd 1898, från 1916 omdöpt till Diana, 1946 omdöpt till Draugen, skrotad 1974
 S/S Diana (1908), byggd 1908 under namnet Grantley, senare Kennington, Blenda, från 1934 Diana, torpederad 1944.